Jacobsthal ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Jacobsthal (1882–1965), deutscher Mathematiker
 Erwin Jacobsthal (1879–1952), deutsch-jüdischer Serologe und Bakteriologe
 Gustav Jacobsthal (1845–1912), deutscher Musikhistoriker, Komponist und Hochschullehrer
 Johann Eduard Jacobsthal (1839–1902), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Paul Jacobsthal (1880–1957), deutscher Archäologe

sowie:

 Jacobsthal (Zeithain), der Name eines Ortsteils der Gemeinde Zeithain im Freistaat Sachsen

Siehe auch:
 Jakobsthal
 Jakobstal